Марат Сафін був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Піт Сампрас. У фіналі Ллейтон Г'юїтт здолав Сампраса з рахунком 7–6(7–4), 6–1, 6–1.

Це був останній турнір Великого шолома для колишнього чемпіона Патріка Рафтера, у четвертому колі його переміг Сампрас.

Це був перший Відкритий чемпіонат США, на якому було 32 посіяних замість 16, для того, щоб краще розподілити гравців з вищим рейтингом.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2001 US Open Men's Singles draw

2001 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу